Сумская епархия:
 Сумская епархия ПЦУ
 Сумская и Ахтырская епархия УПЦ МП